Триё () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Триё () — река во французском департаменте Кот-д’Армор региона Бретань

См. также 
 Трие ()